

Persona
 Zappi – cognome italiano
 Filippo Zappi – militare, esploratore e diplomatico italiano
 Flavio Zappi – ex ciclista su strada italiano
 Giambattista Felice Zappi – poeta italiano
 Giovanni Battista Zappi – generale italiano

Altro
 Monte Zappi – cima dei monti Lucretili, in provincia di Roma